H-band kan syfta på:

 H-band (NATO) – frekvensband från 6 till 8 GHz
 H-band (infrarött) – ett atmosfäriskt transmissionsfönster centrerat till 1,65 μm
 H-band (biologi) – del av en sarkomer